Cyclosalpa — рід  покривників родини Сальпи (Salpidae) ряду Salpida.

Класифікація 

 Рід Cyclosalpa de Blainville, 1827
 Cyclosalpa affinis (Chamisso, 1819)
 Cyclosalpa bakeri Ritter, 1905
 Cyclosalpa foxtoni Van Soest, 1974
 Cyclosalpa ihlei  van Soest, 1974
 Cyclosalpa pinnata (Forskål, 1775)
 Cyclosalpa polae  Sigl, 1912
 Cyclosalpa quadriluminis  Berner, 1955
 Cyclosalpa sewelli  Metcalf, 1927
 Cyclosalpa strongylenteron  Berner, 1955

Примітки 

Сальпи
Роди хордових